Marbeck bezeichnet:

 einen Stadtteil von Borken in Westfalen, siehe Marbeck
 einen Zufluss der hessischen Itter, siehe Marbeck (Itter)
 eine Vereinigung innerhalb der oberdeutschen Täuferbewegung, siehe Marbeck-Kreis
 den süddeutschen Täufer Pilgram Marbeck